Majesty:

 Majesty — величество.

Компьютерные игры 
Серия компьютерной игры Majesty — стратегия непрямого действия в реальном времени:
 Majesty: The Fantasy Kingdom Sim, разработанная Cyberlore Studios.
 Majesty: The Northern Expansion — дополнение к игре Majesty: The Fantasy Kingdom Sim от Cyberlore Studios.
 Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim — сиквел вышеуказанных игр, разработанная 1С: Ino-Co.

Музыка 
 Majesty — хэви-метал-группа из Германии.
 Majesty — бывшее название рок-группы Dream Theater.

См. также 
 Маджестик (значения)